4 je lahko:

 leto 4 
 leto 4 pr. n. št. 
 število 4
 4. polk
 4. brigada
 4. divizija
 4. korpus
 4. armada
 4. armadna skupina
 4 Vesta - asteroid
 U-4 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-4 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-4 - nemška podmornica Bundesmarine
 UB-4 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-4 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 U-4 - avstro-ogrska podmornica prve svetovne vojne
 Renault 4
 Iljušin Il-4
 I-4 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 M4
 Heckler & Koch MG4 - mitraljez